Die Liste der Mannschaftskader der österreichischen 1. Bundesliga im Schach 2015/16 enthält alle Spieler, die für die österreichische Schachbundesliga 2015/16 gemeldet wurden und deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stamm- und bis zu 8 Ersatzspieler melden, zusätzlich konnten maximal zwei österreichische Jugendspieler gemeldet werden. Mit Ausnahme des SK Sparkasse Jenbach machten alle Vereine von dieser Option Gebrauch, wobei sechs Vereine je zwei zusätzliche Jugendliche meldeten, fünf Vereine je einen. Zwei gemeldete Spieler (Nummer 10 des SK Absam und Nummer 3 der SG Grieskirchen/ Bad Schallerbach) wurden aus der Aufstellung gestrichen. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während die SG Sauwald in allen Runden die gleichen sechs Spieler einsetzte, spielte beim SK MPÖ Maria Saal 13 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 123 Spieler zum Einsatz, von denen 32 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Rainer Buhmann (Maria Saal) mit 10,5 Punkten aus 11 Partien. Borki Predojević (Maria Saal) erreichte 8,5 Punkte aus 11 Partien, Markus Ragger (Maria Saal) und Ilja Schneider (Wulkaprodersdorf) gelangen je 8 Punkte aus 11 Partien.
Mit Žan Tomazini, Richárd Rapport und Johann Ertl (alle Maria Saal), Noël Studer (Hohenems) und Jörg Wegerle (Absam) erreichten fünf Spieler 100 %, von diesen spielten Tomazini und Studer je drei Partien, Rapport zwei, Wegerle und Ertl je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2015); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2015); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2015
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
 grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

SK MPÖ Maria Saal

Schachklub Sparkasse Jenbach

ASVÖ Wulkaprodersdorf

SV Raika Rapid Feffernitz

SK Absam

SK Hohenems

SC Sparkasse Götzis

SV Jacques Lemans St. Veit an der Glan

L.A. Kraftanlage Ottakring

SIR Royal Salzburg

SG Sparkasse Grieskirchen/Sedda Schallerbach

SG Sauwald

Anmerkungen 
 Die GM-Norm von Nico Georgiadis wurde aus neun Partien erspielt.

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der österreichischen 1. Liga auf chess-results.com

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 2015
Schach 2016